Последний бой (песня) — советская песня Михаила Ножкина на тему Великой Отечественной войны из фильма Освобождение: Последний штурм.

Фильмы 
 Последний бой (фильм, 2006) — гонконгский художественный фильм на тему боевых искусств.
 Последний бой (мультфильм) — 1989 года.
 Последний бой майора Пугачёва — российский художественный фильм 2005 года.  
 Пашендаль: Последний бой — канадский художественный фильм 2008 года о событиях Первой мировой войны. 
 Последний бой (телесериал, 2013) — российский телесериал 2013 года о Великой Отечественной войне.
 Последний бой (телесериал, 2019) — российский телесериал 2019 года о Великой Отечественной войне.